На́вахо:

 Навахо — индейский народ, проживающий на юго-западе США.
 Навахо — язык семьи на-дене, на котором говорит народ навахо.
 Шифровальщики навахо — радисты-шифровальщики Армии США во Второй мировой войне.
 Навахо — московская альтернативная группа.
 SM-64 «Навахо» — американская (США) сверхзвуковая межконтинентальная крылатая ракета. Разрабатывалась с 1951 по 1957 год. На вооружение принята не была.

Топоним 
 Навахо — округ в штате Аризона, США
 Навахо — река в США, в штатах Колорадо и Нью-Мексико.
 Навахо — водохранилище в штате Нью-Мексико, США
 Навахо-Нейшен — индейская резервация, управляемая народом навахо.
 Национальный памятник Навахо, или Навахо-Парк — национальный памятник и археологический комплекс со скальными жилищами культуры анасази, позднее вытесненной пришельцами-навахо.